Премия «Хьюго» за лучшую короткую повесть () присуждается ежегодно на всемирном конвенте «Worldcon» за лучшие научно-фантастические или фэнтезийные работы, опубликованные на английском языке в предыдущем календарном году. Премия названа в честь Хьюго Гернсбека — основателя первого полностью фантастического журнала Amazing Stories. Она является одной из самых известных и престижных литературных премий для научной фантастики, победителям вручается статуэтка, изображающая взлетающую ракету. Произведение определяется как короткая повесть, если оно имеет объём от 7500 до 17 500 слов. Награды также вручаются за более короткие произведения в категории «лучший рассказ», и за более длинные в категориях «лучшая повесть» и «лучший роман».

Номинантов и победителей определяют зарегистрированные участники конвента «Worldcon». В период с января по апрель формируется шорт-лист из пяти номинантов путём выдвижения участниками конвента работ из неограниченного списка. Потом, обычно в период с апреля по июнь, из этой пятёрки методом преференциального голосования выбирается победитель. Впервые данная категория появилась в 1955 году, однако её вручение приостанавливалось дважды: в период с 1960 по 1966 годы и с 1970 по 1972 годы.

По состоянию на 2015 год премию в этой номинации получил 41 человек. Больше всего — по три раза — награждались произведения Пола Андерсона и Харлана Эллисона. По две победы имеют Фриц Лейбер, Клиффорд Саймак, Мюррей Лейнстер, Айзек Азимов, Роджер Желязны, Брюс Стерлинг, Джеймс Патрик Келли, Тед Чан и Майкл Суэнвик. При этом максимальное количество номинаций у Майка Резника, произведения которого восемь раз выдвигались на премию в данной категории, но лишь одно её получило. Чаще всего победители публиковались на страницах журналов Astounding Science Fiction и Asimov’s Science Fiction, у обоих по 15 побед, а Fantasy & Science Fiction замыкает тройку с семью публикациями награждённых произведений.

Победители и финалисты 
Победители выделены отдельным цветом

1950—1970-е 
<div style="max-width: 1000px">
{| class="wikitable" width="100%"
|-
! width="40px"|Год
! width="100px"|Фотографиилауреатов
! width="200px"|Победители и финалисты
! width="250px"|Короткая повесть
! Издательствоили периодическое издание
! width="40px"|Прим.
|-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"|
|-
| rowspan=1 align="center"|1955
| rowspan=1 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"|Уолтер Миллер мл.
| style="background:#FFDEAD"|
| style="background:#FFDEAD"| Astounding Science Fiction
| align="center"|
|-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"|
|-
| rowspan=8 align="center"|1956
| rowspan=8 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"|Мюррей Лейнстер || style="background:#FFDEAD"|  || style="background:#FFDEAD"| Astounding Science Fiction ||rowspan=8 align="center"|
|-
| Лайон Спрэг де Камп || С ружьём на динозавра || Galaxy Science Fiction
|-
| Алан Нурс || Через Солнечную сторону || Galaxy Science Fiction
|-
| Генри Каттнер и Кэтрин Мур || Обратной дороги нет || Ballantine Books 
|-
| Эрик Фрэнк Рассел || Будничная работа || Astounding Science-Fiction
|-
| Фредерик Уоллес || Заместитель || Fantastic Universe
|-
| Альгис Будрис || The End of Summer || Astounding Science-Fiction
|-
| Теодор Старджон || Who? || Galaxy Science Fiction
|-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"|
|-
| rowspan=1 align="center"|1958
| rowspan=1 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"|Фриц Лейбер
| style="background:#FFDEAD"|Большое время
| style="background:#FFDEAD"| Galaxy Science Fiction
| align="center"|
|-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"|
|-
| rowspan=8 align="center"|1959
| rowspan=8 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"|Клиффорд Саймак || style="background:#FFDEAD"|  || style="background:#FFDEAD"| Astounding Science Fiction ||rowspan=8 align="center"|
|-
| Паулина Эшвелл || Unwillingly to School || Astounding Science Fiction
|-
| Зенна Хендерсон || Captivity || Fantasy & Science Fiction
|-
| Сирил Корнблат || Корабль-акула || Vanguard
|-
| Фриц Лейбер || Стол, полный девчонок || Fantasy & Science Fiction
|-
| Кэтрин Маклин и Чарльз Ван де Вет || Second Game || Astounding Science Fiction
|-
| Рог Филлипс || Rat in the Skull || If
|-
| Джек Вэнс || Творцы миражей || Astounding Science Fiction
|-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"| Не вручалась в данной номинации с 1960 по 1966
|-
| rowspan=9 align="center"|1967
| rowspan=9 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"|Джек Вэнс || style="background:#FFDEAD"| Последний замок || style="background:#FFDEAD"| Galaxy Science Fiction ||rowspan=9 align="center"|
|-
| Гордон Диксон || Зовите его господин || Analog
|-
| Роберт Грин || Apology to Inky || Fantasy & Science Fiction
|-
| Чарлз Харнесс || The Alchemist || Analog
|-
| Чарлз Харнесс || An Ornament to His Profession || Analog
|-
| Хейден Говард || The Eskimo Invasion || Galaxy Science Fiction
|-
| Томас Барнет Сван || The Manor of Roses || Fantasy & Science Fiction
|-
| Роджер Желязны ||  || Fantastic
|-
| Роджер Желязны || Момент бури || Fantasy & Science Fiction
|-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"|
|-
| rowspan=4 align="center"|1968
| rowspan=4 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"|Фриц Лейбер ||style="background:#FFDEAD"|  || style="background:#FFDEAD"| Doubleday  ||rowspan=4 align="center"|
|-
| Андре Нортон || Мир чародеев || If
|-
| Филип Дик || Вера отцов наших || Doubleday 
|-
| Харлан Эллисон || Красотка Мэгги деньгоочи || Knight
|-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"|
|-
| rowspan=4 align="center"|1969
| rowspan=4 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"|Пол Андерсон ||style="background:#FFDEAD"|  || style="background:#FFDEAD"| Galaxy Science Fiction || rowspan=4 align="center"|
|-
| Брайан Олдис || Total Environment || Galaxy Science Fiction
|-
| Пирс Энтони || Getting Through University || If
|-
| Ричард Уилсон || Mother to the World || Putnam 
|-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"| Не вручалась в данной номинации с 1970 по 1972
|-
| rowspan=5 align="center"|1973
| rowspan=5 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"|Пол Андерсон || style="background:#FFDEAD"|  || style="background:#FFDEAD"| Fantasy & Science Fiction || rowspan=5 align="center"|
|-
| Уильям Ротслер || Patron of the Arts || Bantam Spectra 
|-
| Харлан Эллисон || Василиск || Fantasy & Science Fiction
|-
| Гарднер Дозуа || A Kingdom by the Sea || Putnam 
|-
| Джеймс Типтри-младший || Все о боли || Fantasy & Science Fiction
|-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"|
|-
| rowspan=5 align="center"|1974
| rowspan=5 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"|Харлан Эллисон || style="background:#FFDEAD"|  ||  style="background:#FFDEAD"| Fantasy & Science Fiction || rowspan=5 align="center"|
|-
| Вонда Макинтайр || Травой, Песком, Туманом || Analog
|-
| Джеймс Типтри-младший ||  || Ballantine Books 
|-
| Джордж Алек Эффинджер || The City on the Sand || Fantasy & Science Fiction
|-
| Джерри Пурнелл || He Fell into a Dark Hole || Analog
|-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"|
|-
| rowspan=7 align="center"|1975
| rowspan=7 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"|Харлан Эллисон || style="background:#FFDEAD"| {{ref+|Полное название: «Дрейфуя у островков Лангерганса: 38°54' северной широты, 77°00'13 западной долготы». Также произведение получило премию «Локус» в 1975 году как лучшая короткая повесть.|~}} || style="background:#FFDEAD"| Fantasy & Science Fiction || rowspan=7 align="center"|
|-
| Айзек Азимов ||  || Fantasy & Science Fiction|-
| Фриц Лейбер || Midnight by the Morphy Watch || If|-
| Ричард А. Лупофф || After the Dreamtime || Signet |-
| Джерри Пурнелл || Extreme Prejudice || Analog|-
| Уильям Уоллинг || Nix Olympica || Analog|-
| Кейт Вильгельм || A Brother to Dragons, a Companion of Owls || Putnam |-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"|
|-
|rowspan=5 align="center"|1976
|rowspan=5 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"|Ларри Нивен || style="background:#FFDEAD"|  || style="background:#FFDEAD"| Analog || rowspan=5 align="center"|
|-
| Урсула К. Ле Гуин || Новая Атлантида || Hawthorn Books |-
| Джордж Мартин || «…И берегись двуногого кровь пролить» || Analog|-
| Том Рими || San Diego Lightfoot Sue || Fantasy & Science Fiction|-
| Джерри Пурнелл || Страховщик || Galaxy Science Fiction|-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"|
|-
| rowspan=4 align="center"|1977
| rowspan=4 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"| Айзек Азимов || style="background:#FFDEAD"| Двухсотлетний человек || style="background:#FFDEAD"| Ballantine Books  || rowspan=4 align="center"|
|-
| Урсула К. Ле Гуин || Дневник Розы || Random House |-
| Джон Варли || Споём, станцуем || Galaxy Science Fiction|-
| Джон Варли || The Phantom of Kansas || Galaxy Science Fiction|-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"|
|-
| rowspan=5 align="center"|1978
| rowspan=5 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"| Джоан Виндж || style="background:#FFDEAD"| Eyes of Amber || style="background:#FFDEAD"| Analog || rowspan=5 align="center"|
|-
| Орсон Скотт Кард ||  || Analog|-
| Джеймс Типтри-младший ||  || Analog|-
| Сэмюэль Дилэни || Призматика: посвящение Джеймсу Терберу || Fantasy & Science Fiction|-
| Картер Шольц || The Ninth Symphony of Ludwig van Beethoven and Other Lost Songs || Doubleday |-
!style="background:#efefef;"  colspan="6"|
|-
| rowspan=5 align="center"|1979
| rowspan=5 align="center"| 
| style="background:#FFDEAD"|Пол Андерсон || style="background:#FFDEAD"| Луна охотника ||  style="background:#FFDEAD"| Analog || rowspan=5 align="center"|
|-
| Орсон Скотт Кард || Певчая птица Микала || Analog|-
| Томас Диш || The Man Who Had No Idea || Fantasy & Science Fiction|-
| Дин Инг || Devil You Don’t Know || Analog|-
| Джон Варли || Убить Барби || Asimov’s Science Fiction|}
</div>

 1980-е 

 1990-е 

 2000-е 

 2010-е 

 2020-е 

 «Ретро-Хьюго» 
Начиная с 1996 года также начали вручать премию «Ретро-Хьюго», которая присуждается спустя 50, 75 или 100 лет, при условии, что в указанном году проходил конвент «Worldcon», но премия «Хьюго» не вручалась. Это позволяет отметить некоторые известные произведения, опубликованные до появления премии. На данный момент «Ретро-Хьюго» вручались восемь раз, трижды спустя 50 лет и пять раз спустя 75 лет.

 Примечания 

 Источники 

 Ссылки 
 Официальный сайт премии «Хьюго» 
 Список номинантов премии «Хьюго»  в журнале Локус''